Jílové ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:

Stadt Jílové u Děčína (Eulau) im Okres Děčín
Stadt Jílové u Prahy (Eule) im Okres Praha - západ 
Gemeinde Jílové u Držkova (Jilau) im Okres Jablonec nad Nisou 
Ortsteil Jílové (Jilowei) der Stadt Hodkovice nad Mohelkou im Okres Liberec